Drexel steht für:

 Drexel Motor Corporation, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Drexel University in Philadelphia

Drexel ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Drexel (1889–1977), deutscher katholischer Geistlicher, Sprachwissenschaftler und Volkskundler

 Alfred Drexel (1900–1934), deutscher Bergsteiger, Ingenieur und Eisenbahner
 Anthony Joseph Drexel I (1826–1893), US-amerikanischer Bankier und Philanthrop

 Cilli Drexel (* 1975), deutsche Schauspielerin, Sprecherin und Regisseurin
 Christof Drexel (1886–1979), deutscher Künstler und Kunstpädagoge
 Elizabeth Wharton Drexel (1868–1944), US-amerikanische Schriftstellerin, siehe Elizabeth de la Poer Beresford, Baroness Decies
 Ellen Drexel (1919–2002), deutsche Balletttänzerin (1923–1943) und Ehefrau von Wolfgang Wagner (1943–1976)
 Franz Martin Drexel (1792–1863), österreichisch-US-amerikanischer Maler und Bankier
 Friedrich Drexel (1885–1930), deutscher Provinzialrömischer Archäologe
 Gerhard Drexel (* 1955), österreichischer Manager
 Hans Drexel († 2013), österreichischer Manager
 Inge Drexel (1919–2014), deutsche Bühnen- und Filmschauspielerin
 Ingrid Drexel (* 1993), mexikanische Radsportlerin
 Jeremias Drexel S.J. (1581–1638), deutscher Jesuit und Erbauungsschriftsteller
 Johann Drexel (1844–1905), österreichischer Politiker
 Johann Chrysostomus Drexel (1758–1801), deutscher Violinist, Komponist und Domkapellmeister 
 Joseph E. Drexel (1896–1976), deutscher Verleger und Autor
 Karl Drexel (1872–1954), österreichischer Politiker
 Katharine Maria Drexel (1858–1955), US-amerikanische Ordensschwester, Ordensgründerin
 Max Drexel (1914–2004), war ein deutscher SS-Hauptsturmführer und Teilkommandoführer des Einsatzkommandos 12 der Einsatzgruppe D.
 Nancy Drexel (1910–1989), US-amerikanische Schauspielerin
 Nikolaus Drexel (1795–1851), deutscher Kunstmaler und Lithograf
 Ruth Drexel (1930–2009), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Simone Drexel (* 1957), Schweizer Schlagersängerin
 Wiltrud Drexel (* 1950), österreichische Skirennläuferin

Drexel ist der Name folgender Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Drexel (Florida)
 Drexel (Missouri)
 Drexel (Montana)
 Drexel (North Carolina)
 Drexel (Ohio)
 Drexel Gardens, Indiana
 Drexel Heights, Arizona
 Drexel Hill, Pennsylvania
 Drexel Hills, Pennsylvania

im NRHP gelistete Objekte:
 Drexel and Company Building, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 80003610
 Drexel Development Historic District, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 82001546
 Drexel Estate, in Islesboro, Maine, ID-Nr. 85000613

Siehe auch:
 Drechsel
 Drexl